Nya staden kan syfta på:

 Nya staden, Malmö – en ny stadsdel i Malmö under 1800-talet
 Nya staden, Lidköping – den västra sidan  av centrala Lidköping
 Nya stan – äldre namn på ett område i sydöstra delen av Lunds stadskärna, se Nöden
 Nya staden, eller Nysta'n – stadsdelen i Hjo, närmast norr om Hjoån

Se även
Nystad
 Novigrad (olika betydelser)
Gamla staden eller Gamla stan